Öster-Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öster-Sandsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (38,7 ha)
Öster-Sandsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (27 ha)

Se även
Sandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn